29 teams schreven zich in voor de kwalificatie van het wereldkampioenschap voetbal 1986, de CAF kreeg 2 plaatsen op het WK.

Opzet
 Eerste ronde: Algerije, Kameroen en Ghana kregen een vrijstelling en gaan onmiddellijk naar de 2de ronde. De overige 26 teams spelen in knock-outfase, de winnaars gaan naar de 2de ronde.
 Tweede ronde en Derde ronde: de teams spelen in deze 2 fases in knock-outfase, na de 3de ronde blijven er nog 4 teams over.
 Finaleronde: de 4 teams spelen in knock-outfase en de 2 winnaars kwalificeren zich.

Gekwalificeerde landen

Overzicht

Wedstrijden

Eerste ronde 

Egypte won met 2–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Kenia won met 5–4 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Malawi won met 5–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Zambia won met 3–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Het werd 1–1 over twee wedstrijden, Sudan plaatst zich voor de tweede ronde, vanwege de regel van het uitdoelpunt.
 

Marokko won met 5–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Tunesië won net 6–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Ivoorkust won met 6–3 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Nigeria won met 4–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de tweede ronde.

Het werd 1–1 over twee wedstrijden, Angola plaatst zich na strafschoppen voor de tweede ronde.

Lesotho trok zich terug, Madagaskar plaatst zich voor de tweede ronde.

Niger trok zich terug, Libië plaatst zich voor de tweede ronde.

Togo trok zich terug, Guinee plaatst zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde 
Grote verrassing was de uitschakeling van een deelnemer aan het vorige WK Kameroen door Zambia. Zambia nam in de eerste helft van de eerste wedstrijd in Lusaka een voorsprong van 4-0 en gaf die ruime voorsprong niet meer uit handen. Het leek voor de 34-jarige topspits  Roger Milla een gemiste kans om nog een keer te schitteren op een WK. De andere deelnemer aan het vorige WK Algerije was ook bijna uitgeschakeld, pas in de 87e minuut scoorde Bouche het verlossende doelpunt tegen Angola. Verder versloeg Egypte het  "kleine"  Madagaskar pas na strafschoppen. Het was opvallend, dat alle vijf Arabische landen zich plaatsten voor de derde ronde.

Zambia won 5–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Marokko won 2–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Algeria won 3–2 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Nigeria won 6–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Egypte plaatst zich voor de derde ronde na strafschoppen tegen Madagascasr (4–2), over twee wedstrijden stond het gelijk (1–1). 

Tunesië won 2–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Libië won 4–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Ghana won 2–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de derde ronde.

Derde ronde 
In de derde ronde bleek de "Arabische" suprematie in Afrika nog groter. Alle drie confrontaties tegen "Donker Afrika" werden allemaal gewonnen door de Arabische landen. Marokko schakelde zelf Egypte uit, 2-0 in Casablanca.

Algerije won met 3–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de finaleronde.

Libië won met 2–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de finaleronde.

Tunesië won met 2–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de finaleronde.

Marokko won met 2–0 over twee wedstrijden en plaatst zich voor de finaleronde.

Finaleronde 
Zowel Marokko als Algerije plaatsten zich probleemloos voor de WK-eindronde, ze wonnen resoluut respectievelijk van Tunesië en Libië. Algerije hoopte weer zo'n goede indruk te maken na het prima WK van 1982, waar het van West-Duitsland won. De grote mannen van dat team Belloumi en Madjer, inmiddels spelend bij   FC Porto waren nog steeds present. Marokko stond bekend om zijn geduldige manier van spelen, beste speler was middenvelder Timouni. Beide landen hoopten het eerste Afrikaanse land te zijn, dat de eerste ronde op een WK overleefde.

Algerije won met 7–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor het WK voetbal 1986.

Marokko won met 3–1 over twee wedstrijden en plaatst zich voor het WK voetbal 1986.

Externe links
Details op fifa.com
Details op rsssf.com

Wereldkampioenschap voetbal 1986 kwalificatie
Wereldkampioenschap voetbal kwalificatie CAF
Voetbal in 1985
Voetbal in 1984